Southborough ist der Name mehrerer Orte:

in England:
 Southborough (Bromley) in London
 Southborough (Kingston upon Thames) in London
 Southborough (Kent)

in den Vereinigten Staaten:
 Southborough (Massachusetts)